

Кларксбург — місто, штат Массачусетс
 Кларксбург — місто, штат Міссурі
 Кларксбург — місто, штат Теннессі
 Кларксбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Кларксбург — селище, штат Огайо
 Кларксбург — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кларксбург — переписна місцевість, штат Індіана
 Кларксбург — переписна місцевість, штат Меріленд